Сан-Лоре́нцо-ин-Лучи́на () — титулярная базилика недалеко от алтаря Мира в Риме.

Первая раннехристианская церковь возникла в IV—V вв. на месте дома римской матроны Лучины и была посвящена святому Лаврентию. Реликвии святого хранятся под главным алтарём. В крипте сохранились остатки древнего храма. При папе Пасхалии II в начале XII века церковь обновили, от этой постройки сохранился портик с гранитными колоннами ионического ордера,
колокольня и два порфировых льва у входа в церковь. В XVII веке церковь переделана в барочном стиле, Карло Райнальди возвёл главный алтарь с четырьмя колоннами из чёрного мрамора, который украшен картиной Гвидо Рени «Распятие» (около 1670 года).

В капелле семьи Фонсека (четвёртая капелла южной стены) находится бюст папского врача Габриэле Фонсеки, выполненный Бернини (~ 1668 год). В церкви похоронен французский художник Пуссен, здесь же находятся надгробия чешского композитора Мысливечека и композиторов Луки Маренцио и Бернардо Пасквини.

5 апреля 1612 года здесь была похоронена гравёр и художница Диана Скультори — одна из первых женщин принятых в Папскую академию литературы и изящных искусств.

Титулярная церковь 
Церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина является титулярной церковью, кардиналом-священником с титулом церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с 20 ноября 2010 года, является шри-ланкийский кардинал Альберт Малькольм Ранжит Патабендиге Дон.

Примечания

Литература 
 Heinz-Joachim Fischer. «Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt». DuMont Buchverlag, Köln 2001, ISBN 3-7701-5607-2.

Л